John Kirkbride ist der Name folgender Personen:

* John Kirkbride (Musiker) (* 1946), britischer Sänger, Gitarrist und Songwriter
 John Kirkbride (Leichtathlet) (* 1947), britischer Mittelstreckenläufer